Байич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Байич, Александар (род. 1987) — сербский футболист.
 Байич, Ана (род. 1995) — сербская тхэквондистка.
 Байич, Владо (1915—2004) — югославский военачальник, генерал-полковник ЮНА и Народный герой Югославии.
 Байич, Крсто (1919—1944) — югославский партизан, Народный герой Югославии.
 Байич, Симо (1903—1942) — югославский крестьянин, партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Байич, Риад (род. 1994) — боснийский футболист.
 Байич, Слободан (1916—1943) — югославский партизан, Народный герой Югославии.